A1 Grand Prix 2006/2007 byla druhou sezónou závodů formulových monopostů po názvem A1 Grand Prix. Skládala se z 11 závodních víkendů od října 2006 do dubna 2007. Zúčastnilo se jí 24 národních týmů a celkem 61 jezdců. Prvenství obhajoval tým Francie.

Celkovým vítězem se stal tým Německa o 35 bodů před Novým Zélandem. Český tým se v šampionátu umístil na celkové 12. příčce.

Kalendář závodů

Změny v pravidlech 
Novinkou sezóny 2006/07 je nový způsob určování pozice na startovním roštu do hlavního závodu. Pozice na startu je určována třemi faktory:
 Postavení jezdce na startu do Sprintu (SQ)
 Pořadí jezdce ve Sprintu (SZ).
 Nejrychlejší kolo ve Sprintu (NK).

Body jsou udělovány za každou část, první místo na startu – 1 bod, druhé místo na startu – 2 body až 23. místo – 23 bodů. Stejným způsobem se postupuje i u pořadí v závodě a nejrychlejších kol.

Body jsou posléze sečteny a pilot s nejnižším počtem bodu startuje do hlavního závodu z první pozice, naopak pilot s největším počtem bodů z místa posledního.

Pokud dojde k rovnosti bodů po součtu, lepší pozici na startovním roštu získává pilot, který se lépe umístil ve Sprintu.

Výsledky a pořadí

Jednotlivé závody

Pořadí týmů

Externí odkazy 
 
 Oficiální výsledky

A1 Grand Prix
Motoristické sporty v roce 2006
Motoristické sporty v roce 2007